Molekulska formula -{C21H20O9}- se može odnositi na:

 Aleuritin
 Daidzin
 Puerarin